Радость секса:
  () — книга Алекса Комфорта.
 «Радость секса» () — художественный фильм 1984 года производства США, романтическая комедия, снятая режиссёром Мартой Кулидж. Сценарий к фильму был написан на основе одноимённой книги Алекса Комфорта.